Матьё Февр (; ) — французский горнолыжник, трёхкратный чемпион мира (2017, 2021), участник Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов, победитель и призёр этапов кубка мира, специализирующийся в гигантском слаломе.

Карьера 
В ноябре 2007 года Матьё впервые участвовал в соревнованиях под эгидой FIS. В декабре 2008 года принял участие в кубке Европы. В феврале 2009 года он выиграл соревнования в гигантском слаломе на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Щирке, Польша. В конце сезона 2008/09 он выиграл свою первую гонку FIS.

Первые успехи пришли к Матьё в сезоне 2009/10. На чемпионате Франции среди юниоров он выиграл как в гигантском слаломе, так и в слаломе. Помимо этого, он впервые попал на подиум в кубке Европы. 12 марта 2010 года он дебютировал в кубке мира, заняв 15-е место и заработав первые очки. В конце сезона он стал чемпионом Франции по слалому.

На юношеском чемпионате мира 2011 года Февр завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе. 17 февраля 2012 года он впервые выиграл гонку кубка Европы в гигантском слаломе в Оберйохе.

Февр выступал за Францию на трёх зимних Олимпийских играх и пяти чемпионатах мира. На свой первый подиум Кубка мира он попал в феврале 2016 года в гигантском слаломе в Юдзава-Наэба, Япония. Второй подиум у Февра случился месяц спустя на финале кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Первой победы на кубке мира Февр добился на снегу родной страны в декабре 2016 года в Валь-д’Изере.

В 2017—2019 годах встречался с американской горнолыжницей Микаэлой Шиффрин.

Чемпионаты мира

Кубок мира

Победы на этапах Кубка мира (2)

Примечания 

Горнолыжники Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту